Výraz zlaté kapradí může označovat:

bájnou rostlinu, která nese kapradinový květ
pohádku Jana Drdy ze souboru České pohádky
český pohádkový film Zlaté kapradí, z roku 1963